Con el nombre de Arauco se conoce a:
 La comuna chilena de Arauco, en la Provincia de Arauco.
 La localidad argentina de Arauco, en la Provincia de La Rioja.